Cicerone, peut faire référence à :
 Cicerone, une équipe de football du Suriname
 Cicerone, une maison d'édition britannique

Voir aussi